Всего в Крыму приняли участие в выборах 372127 горожан (44,05 %) и 355329 (52,24 %) жителей районов. Причиной столь низкой явки эксперты называют очереди на избирательных участках.

Результаты выборов

Голосование по партийным спискам

Одномандатные округа

Общее количество полученных мандатов

См. также 
 Региональные выборы на Украине (2010)
 Депутаты Верховного Совета Крыма 6-го созыва

Примечания

Ссылки 
 Офіційна сторінка Верховної Ради Автономної Республіки Крим
 Виборча комісія АР Крим
 , 
 Янукович показал Крыму, кто в доме хозяин

Выборы в Автономной Республике Крым
Октябрь 2010 года
Крым
Верховный Совет Автономной Республики Крым
2010 год в Крыму